Fernando IV de Hungría (Viena, 8 de septiembre de 1633 - ibíd., 9 de julio de 1654), Archiduque de Austria, Rey de Romanos, de Hungría, de Croacia y de Bohemia.

Biografía 
Nació en Viena, siendo el primogénito de  Fernando III, Sacro Emperador Romano Germánico, y de su primera esposa, María Ana de España. Sus abuelos maternos fueron Felipe III y Margarita de Austria-Estiria.

Fue el hermano mayor de Mariana de Austria y de Leopoldo I, Sacro Emperador Romano Germánico.

Fue Rey de Bohemia en 1646, Rey de Hungría en 1647, siendo elegido Rey de Romanos el 31 de mayo de 1653, Con ocasión de una visita de varios electores a la corte de Praga en 1652, se acordó elegirlo rey romano-alemán, lo que sucedió el 31 de mayo de 1653. El 18 de junio siguiente fue coronado por el Elector y el Arzobispo de Mainz Philipp von Schönborn en Regensburg. y coronado en Ratisbona el 18 de junio del mismo año. Murió en la capital austríaca antes que su  padre, sobreviviéndole su joven hermano, el futuro Leopoldo I, Sacro Emperador Romano.

Ancestros 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Reyes de Hungría del siglo XVII
Reyes de Hungría (Casa de Habsburgo)
Reyes de Bohemia (Casa de Habsburgo)
Fernando 04 Hungría
Nacidos en Viena
Fernando 4
Fallecidos en Viena
Reyes de Bohemia del siglo XVII